Teatr Nasz (Piechowice)
 Teatr Nasz (Włocławek)